Molekulska formula -{C5H4O2}- se može odnositi na:

 2-Piron
 4-Piron
 Furfural
 Protoanemonin